Томас Јохансон је освојио турнир. У финалу је победио Марата Сафина резултатом 3-6, 6-4, 6-4, 7-6.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 2002.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 2002.